Суперлига 2022/2023 () — 126-й сезон чемпионата Швейцарии по футболу, который начался 16 июля 2022 года. В соревновании принимает участие 10 клубов — 9 лучших клубов сезона 2020/21 и клуб-чемпион . Сезон проходит в формате кругового турнира. Каждая команда проведёт в общей сложности 36 матчей, два дома и два на выезде с каждой из команд соперников.

Чемпионский титул защищает «Цюрих» из одноимённого города.

Клубы-участники

Изменения в таблице 

 По итогам розыгрыша  в Суперлигу вышел:
  «Винтертур» (1-е место/ спустя 44 года).

 По итогам прошлого сезона в Челлендж-лигу выбыл:
  «Лозанна» (10-е место/ спустя 2 года).

Турнирная таблица

Позиции команд по ходу сезона

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт лиги
 Суперлига Швейцарии на soccerway

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2022 году